Tereza Sasko-Altenburská (21. prosince 1836 – 9. listopadu 1914) byla rozenou sasko-altenburskou princeznou a sňatkem s Augustem, vévodou z Dalarny, princeznou švédskou a norskou. Ve Švédsku byla známa jako Teresia.

Dětství 
Tereza se narodila jako dcera prince Eduarda Sasko-Altenburského a Amálie z Hohenzollern-Sigmaringen. Dětství trávila v Bavorsku. Po smrti svého otce v roce 1852 žila se svou sestřenicí Marií, hannoverskou královnou, a strýcem z matčiny strany.

Manželství 
V roce 1864 ji v Düsseldorfu navštívil princ August Švédský a Norský, a poté, co tam strávil týden, aby ji poznal, bylo oznámeno jejich zasnoubení. 16. dubna 1864 se v Altenburgu vzali. Tereza tak získala titul švédská a norská princezna a vévodkyně z Dalecarlie (Dalerny).

Ve Švédsku přijala jméno Teresia. Byla popisována jako malá s křehkým vzezřením. Teresia s Augustem nebyli romanticky zamilovaní, ale byli dobrými přáteli a žili spolu v harmonickém manželství. Děti spolu neměli. Teresia trpěla duševními problémy a občas se hroutila. August jednou řekl: Říkají mi hlupáku, ale měli by slyšet mou Terezuǃ Láskyplně jí také říkal moje malá Hopsy-Totsie (Švédsky: min lilla hoppetossa). Tereza se přátelila se svou švagrovou Evženií, kterou v létě navštěvovala na Gotlandu. Zajímala se o hudbu a často navštěvovala Švédskou královskou akademii hudby.

V roce 1873 ovdověla a obdržela vlastního opatrovníka Louise Gerharda De Geera. Tou dobou si dopisovala s Ohanem Demirgianem, známým arménským umělcem, s nímž se seznámila v roce 1869, kdy jeho přítomnost u dvora vyvolala skandál. V roce 1875 Fritz von Darnel napsal: Vévodkyně z Dalarny je nyní svými německými příbuznými prohlášena za smyslů zbavenou a na jejich žádost zůstane přes zimu ve Švýcarsku, kde se o ni postará lékař. Do Švédska se vrátila v roce 1890 a usadila se v paláci Haga. Byla pak běžně nazývána "Vévodkyně Haga". Proslavila se svou dobrou kuchyní. Jedla tak moc, až se stala obézní. Zemřela v roce 1914.

Tituly a oslovení 
 21. prosince 1836 – 16. dubna 1864: Její Jasnost princezna Tereza Sasko-Altenburská
 16. dubna 1864 – 7. června 1905: Její Královská Výsost princezna Teresia Švédská a Norská, vévodkyně z Dalarny
 7. června 1905 – 9. listopadu 1914: Její Královská Výsost princezna Teresia Švédská, vévodkyně z Dalarny

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 21. prosince
Narození v roce 1836
Narození v Ansbachu
Úmrtí 9. listopadu
Úmrtí v roce 1914
Úmrtí ve Stockholmu
Švédské princezny
Norské princezny
Bernadottové
Pohřbení v kostele Riddarholmen
Ženy